Kardos steht für:

 Kardos (Ungarn), eine ungarische Gemeinde im Komitat Békés

Kardos oder Kardoš ist der Familienname folgender Personen:

 Dezider Kardoš (1914–1991), slowakischer Komponist
 Gene Kardos (1899–1980), US-amerikanischer Musiker und Bandleader

 János Kardos (1801–1873), slowenischer Schriftsteller und Übersetzer
 Tivadar Kardos (1921–1998), ungarischer Schachkomponist und -Autor
 Ursula Kardos (1898–1971), ungarische Hellseherin

Siehe auch:
 Kardoš